«Ангельское True» — микстейп российского хип-хоп-исполнителя Славы КПСС, выпущенный 21 октября 2022 года.

История создания 
Альбом был анонсирован в прямом эфире 4 июня 2022 во время создания кавер-альбома «Красота и юродство», а 29 августа в социальных сетях артиста был показан трек-лист альбома (были «замазаны» все фиты) и дата выхода микстейпа.

До выпуска вышло 11 синглов с альбома: «Пост-взрослый», «Завтра», «Шизодискотека» «Mike Killer», «РКН» «Гав-Гав» «Всегда можно», «Eminem Show», «Super ex», «Стас Ай, как Просто» и «Биография». За день до выхода на YouTube-канале Славы КПСС начался прямой эфир с презентацией альбома.

Помимо итогового трек-листа в микстейп не вошли ещё 2 трека: «Любовь это насрано» и «Suck my ass», по причине того, что Слава забыл купить на них биты.

Описание 
Песня «Биография» рассказывает о биографии автора: от жизни в Хабаровске до вторжения России на Украину. В том числе упоминается смерть отца (что уже осмыслялась им в треках «Двадцать двадцать» и «Могилам»). Многие песни иронически обыгрывают современное общество («Закалка», «Ленинград», «Не работай на дядю»). Сам исполнитель выразился о работе так: «Возможно, это мой самый плохой микстейп за всё время».

Список композиций

Примечания 

Альбомы Славы КПСС
Микстейпы 2022 года
Хип-хоп-альбомы России